Grischkat ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Grischkat (* 2000), deutscher Webvideoproduzent, Moderator und Aktivist
 Hans Grischkat (1903–1977), deutscher Dirigent, Chorleiter und Kirchenmusiker